Fortuyniidae är en familj av kvalster. Fortuyniidae ingår i överfamiljen Ameronothroidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Fortuyniidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Fortuyniidae